Feeley est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1977), joueur américain de football américain
 (né en 1961), joueur anglais de football
Andrew Feeley (né en 1983), joueur américain de basket-ball
 (née en 1999), gymnaste rythmique américaine
 (1937-2020), entraîneur américain de basket-ball
 (né en 1912), styliste et designer britannique

 (1885-1976), homme politique canadien en Saskatchewan
 (1910-1966), artiste et directeur américain
 (né en 1946), avocat et activiste gay américain
 (né en 1997), joueur serbo-américain de soccer

Toponyme

, sommet

, township du Minnesota

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme